Таско може да се односи на:

Особе 
 Таско (репер), македонски репер

Насељена места 
 Таско (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Таско (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику